Grosbøll ist der Familienname folgender Personen:

 Thorkild Grosbøll (1948–2020), dänischer Pfarrer
 Winni Grosbøll (* 1976) dänische Politikerin, Bürgermeisterin von Bornholm